Malomir peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Маломир) :
Malomir, village bulgare de l'obchtina de Varbitsa, situé dans l'oblast de Choumen ;
Malomir, village bulgare de l'obchtina de Toundja, situé dans l'oblast de Yambol.